Een persoon kan zijn:

een mens (menselijk wezen)
een wijsgerig begrip:
persoonsidentiteit
personalisme
rechtssubject - drager van subjectieve rechten en plichten:
natuurlijk persoon - de mens als juridisch wezen
rechtspersoon - een organisatie (vereniging, stichting, bedrijf enz.) die rechtspersoonlijkheid geniet
personage - de uitbeelding van een persoon in een verhalend of dramatisch kunstwerk
persoon (taalkunde) - een grammaticaal kenmerk
Persoon (geslacht) - Nederlands geslacht

Naamdragers
Rob Persoon (1941) - Nederlands burgemeester
Christiaan Hendrik Persoon (1762-1836) - Zuid-Afrikaans botanicus en mycoloog
Delfine Persoon (1985) - Belgisch boksster

Zie ook 
Persoonlijkheid
Persoons (doorverwijspagina)